Алекса́ндерплац ( — «Александровская площадь») — центральная площадь Берлина, важный транспортный узел и достопримечательность германской столицы. Пешеходная площадь имеет правильную прямоугольную форму и находится в историческом квартале Кёнигсштадт в районе Митте. Берлинцы часто называют площадь просто «Алекс». Ежедневно площадь принимает более 360 тыс. человек. Вокзал Александерплац обслуживает региональные поезда и городскую электричку. Под площадью находятся одноимённые станции Берлинского метрополитена.

С 1701 года площадь официально называлась «Площадь Королевских Ворот» (нем. устар. Königs Tor Platz). В честь посещения российского императора Александра I осенью 1805 года указом прусского короля Фридриха Вильгельма III площадь получила своё сегодняшнее имя. В связи с быстрым ростом населения в процессе индустриализации площадь приобрела популярность среди бедных людей. На площади сохранились и довоенные постройки: Александер-хаус и Беролина-хаус.

В послевоенный период, во времена ГДР, в 1966—1970 гг. площадь была застроена новыми зданиями, увеличился и её размер в направлении центра восточного Берлина. Здесь появилась высотная гостиница Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz (125 метров), огромный магазин, Дом учителя и, позднее, телевизионная башня. Об архитектуре бывшей ГДР напоминают большие вращающиеся часы, благодаря которым можно определить время во многих странах мира, и фонтан, который раньше назывался «Дружба народов».

Долгосрочными планами реконструкции Александерплаца предусматривается снос отеля Park Inn и возведение в ансамбле площади нескольких высотных зданий, в том числе жилого высотного дома Alexander Tower, получившего разрешение на строительство в марте 2018 года.

См. также 
 Торговый комплекс Galeria Kaufhof на Александерплац (:de:Galeria Kaufhof Berlin-Alexanderplatz)
 Вокзал Александерплац
 «Берлин, Александерплац» (роман Альфреда Дёблина)
 Берлин Александерплац (телефильм Райнера Вернера Фасбиндера)

Литература 
 
 Harald Hauswald (Foto), Günter Lamprecht (Hrsg.): Alexanderplatz: Geschichten vom Nabel der Welt. Jaron Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-89773-693-1.
 Alexander Schug (Hrsg.): 5 Namen — 1 Platz. Der Berliner Alexanderplatz. Vergangenheitsverlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-940621-00-9.
 Gernot Jochheim: Der Berliner Alexanderplatz. Ch. Links Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-86153-391-7.
 Annegret Burg: Alexanderplatz Berlin. Geschichte Planung Projekte. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin. Kulturbuch, Berlin 2001, ISBN 3-00-007839-8.
 Hans-Joachim Pysall: Der Alexanderplatz — Das Alexanderhaus. jovis, Berlin 1998, ISBN 3-931321-87-8.
 Entwicklungsgemeinschaft Alexanderplatz: Alexanderplatz. Städtebaulicher Wettbewerb. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin. Ernst & Sohn, Berlin 1994, ISBN 3-433-02477-4.
 Gisela Fiedler-Bender: Peter Behrens. Berlin Alexanderplatz. Bezirksverband Pfalz. Die Pfalzgalerie, Kaiserslautern 1993, ISBN 3-89422-066-X.
 Max Missmann, Hans-Werner Klünner: Berliner Plätze. Argon, Berlin 1992, ISBN 3-87024-223-X.
 Klaus J. Lemmer: Alexanderplatz. Ein Ort deutscher Geschichte. Parkland, Stuttgart 1991, ISBN 3-88059-602-6.
 Ursula Hirsch: Aus der Geschichte des Alexanderplatzes, neunteilige Serie in der Tageszeitung BZ am Abend, Februar 1969. Ergebnisse aus Recherchen im Stadtarchiv

Ссылки 
 

Площади Берлина
Достопримечательности Берлина
Район Митте

Александр I в культуре и искусстве